Vones ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vones (* 1957), deutscher Fotojournalist
 Jan Voneš (* 2000), tschechischer Radsportler
 Ludwig Vones (* 1948), deutscher Historiker
 Rudolf Vones (1906–1967), österreichischer Schauspieler